LSchlG ist:

 gebräuchliche Abkürzung für Ladenschlussgesetz (amtlich LadSchlG)
 amtliche Abkürzung für Landesschlichtungsgesetz